Leontij Kunyćkyj
 Leon Kunicki (pisarz) (1828–1873) – pisarz, rysownik
 Leon Kunicki (postać)